Voici la liste des planètes mineures numérotées de 15001 à 16000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

15001-15100

15101-15200

15201-15300

15301-15400

15401-15500

15501-15600

15601-15700

15701-15800

15801-15900

15901-16000 

15001-16000